1984 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят четы́ре — может означать:

 1984 — натуральное число между 1983 и 1985.
 1984 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1984 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1984 — роман Джорджа Оруэлла.
 1Q84 — роман Харуки Мураками 2009 года.
 1984 год в литературе

В искусстве 
 1984 (фильм, 1956)
 1984 (фильм, 1984)
 «Чудо-женщина 1984» — кинокомикс 2020 года.
 1984 (рекламный ролик)
 1984 год в кино
 1984 год в театре
 1984 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1984 — британская рок-группа с Брайаном Мэем
 1984 — студийный альбом рок-группы Van Halen (1984)
 1984 — студийный альбом Рика Уэйкмана (1981)
 1.9.8.4. — песня рок-группы Louna (2013)
 1984 год в музыке

В науке 
 1984 год в науке